Енн Гоббс виграла титул, перемігши у фіналі Джинні Перді з рахунком 6–4, 6–7, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Івонн Вермак (півфінал)
  Сабіна Сіммондс (2-ге коло)
  Кетлін Горват (1-ше коло)
  Кейт Летем (1-ше коло)
  Луча Романов (2-ге коло)
  Патрісія Медрадо (1-ше коло)
  Іва Бударжова (півфінал)
  Кенді Рейнолдс (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1983 Virginia Slims of Indianapolis Draw

Virginia Slims of Indianapolis
Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1983